1,68 je Shortyjev prvi album objavljen 2004. u Aquarius Recordsu.

Popis pjesama 

Hrvatski glazbeni albumi
Albumi iz 2004.